Karassjowa oder Karasjowa () ist der Familienname folgender Personen:

 Olga Dmitrijewna Karassjowa (* 1949), russisch-sowjetische Kunstturnerin und Olympiasiegerin
 Tatjana Alexandrowna Karassjowa (* 1954), russisch-sowjetische Volleyballspielerin und Europameisterin von 1977

Siehe auch:
 Karassjow, männliche Form des Nachnamens
 Karassew
 Karassewytsch
 Karasowski